Praag, de Tsjechische naam van deze hoofdstad
 Praha (trein), trein tussen Praag en Warschau
 Praha (Slowakije), dorp in het Slowaakse district Lučenec